Orchis

 ist der Fachbegriff für eine Orchideengattung, siehe Knabenkräuter (Orchis)
 ist ein Asteroid, siehe (1080) Orchis
 ist der griechische Begriff für Hoden